Дом М. И. Ануфриевой (г. Кунгур, ул. Гоголя, 15) уже был построен в 1902 году из красного кирпича. Дом расположен в центре города Кунгур на углу улиц Гоголя и Пугачева. Мария Ивановна Ануфриева — вдова личного почетного гражданина. Занималась ростовщичеством. В 1909 г. дом был перестроен. С 1913 г. дом принадлежал торговому дому «Братья Ковины». Дом примечателен своей культурно-исторической памятью и архитектурой постройки.

Литература 
 Пермь: путеводитель-справочник. — Пермь: Перм. кн. изд-во, 1970.
 Пермь от основания до наших дней. — Пермь: Книжный мир, 2000

Ануфриевой